VU je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Vanuatu.
 Vivendi Universal

Glej tudi 

Kratice